

Клімеуць () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Мушеніца.

Клімауць () — село у Дондушенському районі.